Деревянкин — русская фамилия; имеет женскую форму Деревянкина.

Известные носители 
 Деревянкин, Андрей Николаевич (род. 1959) — советский диссидент, политический деятель.
 Деревянкин, Иван Григорьевич (1905—1968) — советский военный, генерал-лейтенант.
 Деревянкин, Михаил Константинович (1912—2003) — советский военный строитель, генерал-лейтенант.

 Деревянкина, Анна Германовна (более известна по фамилии Бирюкова; род. 1967) — российская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы в тройном прыжке.

Реки 
Деревянкин — река в Приморским крае, приток Журавлёвки.